Бернхард Каган (, Гродно — , Берлин) — немецкий шахматист, меценат, шахматный журналист, издатель и шахматный деятель.

Родился в Гродно, жил в Берлине, где играл преимущественно в местных турнирах. Занимал высокие места — 7-е (1898), 7—9-е (1902), 6-е (1903), 2-е (разд.) (1923), 7—10-е (1925). Также делил 4-е в Ганновере (1902), 6—7-е в Остенде (1907), 10-е в Праге (1908).

В годы Первой мировой войны поддерживал интернированных в Германии русских шахматистов, в том числе , ,  и других.

В период оживления шахматной жизни в Европе после Первой мировой войны был организатором нескольких международных турниров в Берлине в 1918—1920 годах. В сильнейшем из них, проходившем в Керкау-Палас с 28 сентября по 11 октября 1918 года, участвовали гроссмейстеры Эмануил Ласкер, Акиба Рубинштейн, Карл Шлехтер и Зигберт Тарраш. В 1921 году был организатором двух берлинских матчей А. Алехина, первых после эмиграции из Советской России, — с Тейхманом и Земишем. В том же 1921 году Каган издал на немецком языке книгу Александра фон Алехина о шахматной жизни в России.

Каган был автором ряда монографий, посвящённых шахматам (среди прочих о вундеркинде того времени С. Решевском Samuel Rzeschewski das Schachwunderkind, Berlin 1920). В 1917—1927 годах издавал Kagans Schachkatalog, в 1921—1932 годах был редактором ежеквартального (впоследствии ежемесячного) журнала Kagans Neueste Schachnachrichten. В приложении к журналу публиковались обзоры многих крупных шахматных турниров того времени.

Примечания

Литература 
 
 Friedmann R. Schachmeister Kagan zum 60 Geburtstage (1926)
 Kagan M. Bernhard Kagan. Sein Lebensbild (Berlin 1933)

Ссылки 
 Партии Б. Кагана в базе chessgames.com
 Личная карточка Б. Кагана на сайте 365Chess.com

Шахматисты Германии
Шахматные журналисты
Шахматные функционеры
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века